Кубок Інтертото 1989 () — 29-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 44 клуби з 14 країн, що були поділені на 11 груп по чотири клуби у кожній. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став шведський «Еребру», який набрав 10 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Група 11

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1989—1990
 Кубок володарів кубків 1989—1990
 Кубок УЄФА 1989—1990

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1989 у футболі